Зачулымский сельсовет — сельское поселение в Бирилюсском районе Красноярского края.

Административный центр — село Зачулымка.

Население

Состав сельского поселения 

В 2021 году упразднена деревня Угол Покровки.

Местное самоуправление 
 Зачулымский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 7

 Глава муниципального образования
 Богданова Лариса Александровна. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Бирилюсского района
Сельские поселения Красноярского края